|-
| 7201 Kuritariku ||  || 25 octombrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 7202 ||  || 19 februarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7203 Sigeki ||  || 27 februarie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 7204 Ondřejov || 1995 GH || 3 aprilie 1995 ||  || 
|-
| 7205 Sadanori ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7206 Shiki || 1996 QT || 18 august 1996 ||  || 
|-
| 7207 Hammurabi || 2133 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7208 Ashurbanipal || 2645 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7209 Cyrus || 3523 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7210 Darius || 6555 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7211 Xerxes || 1240 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7212 Artaxerxes || 2155 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7213 Conae || 1967 KB || 31 mai 1967 ||  || 
|-
| 7214 Anticlus ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7215 Gerhard || 1977 FS || 16 martie 1977 || La Silla || 
|-
| 7216 Ishkov ||  || 21 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7217 Dacke ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 7218 || 1979 SK || 19 septembrie 1979 || Kleť || J. Květoň
|-
| 7219 Satterwhite ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7220 Philnicholson || 1981 QE || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7221 || 1981 SJ || 22 septembrie 1981 || Kleť || 
|-
| 7222 Alekperov ||  || 7 octombrie 1981 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 7223 Dolgorukij ||  || 14 octombrie 1982 || Nauchnij || L. V. Juravliova, L. G. Karacikina
|-
| 7224 Vesnina ||  || 15 octombrie 1982 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 7225 Huntress || 1983 BH || 22 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7226 Kryl || 1984 QJ || 21 august 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7227 ||  || 22 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7228 MacGillivray || 1985 GO || 15 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7229 Tonimoore || 1985 RV || 12 septembrie 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7230 Lutz ||  || 12 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7231 Porco ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7232 Nabokov || 1985 UQ || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7233 Majella ||  || 7 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 7234 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7235 Hitsuzan || 1986 UY || 30 octombrie 1986 ||  || T. Seki
|-
| 7236 || 1987 PA || 1 august 1987 || Palomar || 
|-
| 7237 Vickyhamilton || 1988 VH || 3 noiembrie 1988 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
| 7238 Kobori || 1989 OA || 27 iulie 1989 || Kani || , T. Furuta
|-
| 7239 Mobberley || 1989 TE || 4 octombrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 7240 Hasebe || 1989 YG || 19 decembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 7241 Kuroda ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 7242 Okyudo ||  || 11 noiembrie 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7243 ||  || 12 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 7244 Villa-Lobos ||  || 5 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7245 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7246 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7247 ||  || 12 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7248 Älvsjö ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 7249 || 1992 SN || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 7250 Kinoshita ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7251 Kuwabara ||  || 30 septembrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7252 Kakegawa || 1992 UZ || 21 octombrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 7253 Nara || 1993 CL || 13 februarie 1993 ||  || 
|-
| 7254 Kuratani ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7255 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 7256 Bonhoeffer ||  || 11 noiembrie 1993 ||  || F. Börngen
|-
| 7257 Yoshiya ||  || 7 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7258 Pettarin || 1994 EF || 5 martie 1994 ||  || 
|-
| 7259 Gaithersburg ||  || 6 martie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7260 Metelli || 1994 FN || 18 martie 1994 ||  || 
|-
| 7261 Yokootakeo || 1994 GZ || 14 aprilie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7262 Sofue ||  || 27 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7263 Takayamada || 1995 DP || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7264 || 1995 FK || 26 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7265 Edithmüller || 2908 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7266 Trefftz || 4270 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7267 Victormeen || 1943 DF || 23 februarie 1943 || Turku || L. Oterma
|-
| 7268 Chigorin || 1972 TF || 3 octombrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7269 Alprokhorov ||  || 2 noiembrie 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 7270 Punkin ||  || 7 iulie 1978 || Palomar || E. Bowell
|-
| 7271 Doroguntsov ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7272 Darbydyar ||  || 21 februarie 1980 || Kleť || 
|-
| 7273 Garyhuss ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7274 Washioyama || 1982 FC || 21 martie 1982 ||  || T. Seki
|-
| 7275 ||  || 15 februarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 7276 Maymie || 1983 RE || 4 septembrie 1983 ||  || 
|-
| 7277 Klass ||  || 4 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7278 Shtokolov ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7279 Hagfors ||  || 7 noiembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7280 Bergengruen ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 7281 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7282 || 1989 BC || 29 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 7283 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7284 || 1989 VW || 4 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 7285 Seggewiss ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7286 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7287 Yokokurayama ||  || 10 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 7288 ||  || 18 martie 1991 ||  || 
|-
| 7289 Kamegamori || 1991 JU || 5 mai 1991 ||  || T. Seki
|-
| 7290 Johnrather ||  || 11 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7291 Hyakutake ||  || 13 decembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 7292 Prosperin ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 7293 Kazuyuki || 1992 FH || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7294 || 1992 LM || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 7295 Brozovic || 1992 MB || 22 iunie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7296 Lamarck ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 7297 || 1992 UG || 21 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 7298 ||  || 26 noiembrie 1992 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 7299 Indiawadkins ||  || 21 noiembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7300 Yoshisada ||  || 26 decembrie 1992 ||  || T. Urata
|-